Deiser ist der Familienname folgender Personen:

 Anton Deiser (1872–1955), österreichischer Bauer und Politiker
 Oliver Deiser (* 1971), deutscher Mathematiker